Eiteljörge ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Eiteljörge (1864–1941), deutscher Heimatforscher
 Herbert Eiteljörge (1934–2014), deutscher Fußballtorwart